Ми́хал Максими́лиан Бо́рвич, собственно Макс Борухович (, 11 октября 1911, Краков — 31 августа 1987, Ницца; по другим сведениям — Париж) — польский , , , ,  польского еврейства. Писал на польском, идиш и французском языках.

Биография 
Сын Адольфа Боруховича и Анны Розенвальд. Закончил философский факультет Ягеллонского университета. Дебютировал в 1934 как литературный критик под именем Максимилиан Борухович. C началом войны попал в немецкий плен, бежал. Очутился во Львове. В 1942—1943 — узник Яновского концентрационного лагеря во Львове, откуда ему при помощи двух львовян снова удалось бежать. Воевал в партизанском отряде. В 1945—1947 работал в Центральной еврейской исторической комиссии в Кракове. Опубликовал серию документов о положении и судьбах польских евреев при нацистской оккупации, о восстании в Краковском гетто, о литературе, написанной в лагере; помимо позднейших публикаций на французском языке, они выходили на испанском, иврите и др. С 1947 жил во Франции, продолжал историческую и публикаторскую работу. В 1953 защитил в Сорбонне диссертацию по социологии под руководством Жоржа Гурвича. На подготовленную им книгу очерков и материалов Литература в лагере (1946, фр. пер. 1954, переизд. 1973) не раз ссылался Чеслав Милош. Собрал документальное досье по «делу Терца-Аржака» (опубл. в кн. прозы Н.Аржака Говорит Москва, Париж, 1966, на франц.яз.). В 1981 посетил Польшу.

В согласии с завещанием похоронен в Израиле.

Публикации 
 Miłość i rasa (1938, повесть)
 Dokumenty zbrodni i męczeństwa (1945, подготовка к изданию, в соавторстве)
 …Zaglady ghetta w Krakowie (1946, подготовка к изданию, в соавторстве; франц. изд. 1966, многократно переиздавалось)
 Uniwersytet zbirów (1946, воспоминания)
 Ze śmiercią na ty (1946, книга стихотворений)
 Literatura w obozie (1946, франц. пер. 1954, неоднократно переиздавался)
 Organizowanie wściekłości (1947, предисловие Зофьи Налковской)
 Pieśń ujdzie cało: antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką (1947, составление и предисловие)
 Pieśń ginących: z dziejów twórczości Żydów pod Hitlerowską okupacją (1947, составление)
 1000 ans de vie juive en Pologne (1955, редактор)
 Vies interdites (1968)
 Auschwitz selon Varsovie ou chambres à gaz dejudaisées (1970)
 Spod szubienicy w teren (1980, воспоминания)
 Ludzie, książki, spory …(1980)

Литература 
 Gruss N. Rok pracy Centralnej Zydowskiej Komisji Historycznej. Łódź: Centralna Zydowska Komisja Historyczna, 1946
 Bartoszewski W., Lewin Z. Righteous Among Nations: How Poles Helped the Jews 1939—1945. London: Earlscourt Publications, 1969, p. 92-93
 Bartelski M. Polscy pisarze współczesni, 1939—1991: Leksykon. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1995
 Мицнер П. «Не нужно рассчитывать на интеллект людей с оружием в руках». Судьба и исследовательский метод Михала Борвича// Право на имя. Биографика 20 века. СПб.: НИЦ «Мемориал», 2011, с.146-151

Примечания

Ссылки 
  Энциклопедическая статья
 Библиография

Еврейские писатели
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Многоязычные писатели
Похороненные в Израиле
Выпускники Ягеллонского университета